Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du 17 au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Katarina Srebotnik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Elena Camerin et Gisela Dulko.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en juillet 2006